Ricardo Pereira (1976) portugál válogatott labdarúgó
 Ricardo Pereira (1993) portugál válogatott labdarúgó